est un mot anglais transparent (en français : «  »).

Le nom peut également désigner ou qualifier :

Religion
 , groupe religieux anglais de tendance congrégationaliste du

Presse
 The Independent, quotidien généraliste britannique  
 Irish Independent, quotidien généraliste irlandais
 Independent News & Media, groupe de presse irlandais

Art et diffusion
 British Independent Film Awards, récompenses des films indépendants britanniques
 Film Independent's Spirit Awards, récompense britannique décernée aux films indépendants 
 Independent Group, groupe d'artistes et d'architectes ayant lancé le Pop Art en Angleterre
 Independent Games Festival, festival des jeux vidéo de développeurs de jeux vidéo indépendants.
 Vienna Independent Shorts, festival international du court-métrage ayant lieu à Vienne.
 Warner Independent Pictures, branche de la Warner Bros. Pictures qui produit et distribue des films indépendants

Divers
 Independent Computing Architecture, protocole réseau informatique ;
 Independent Subway System, ancien réseau de métro de la ville de New York
 Independent Truck Company, entreprise spécialisée dans la fabrication de truck (axe de planche à roulettes).

Voir aussi